Поля́нский () — топонимическая русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Полянский, Андрей Иванович (1698—1764) — русский адмирал.
 Полянский, Валентин Валентинович (1954—2009) — полковник ВДВ, Герой России, участник войны в Дагестане.
 Полянский, Валерий Кузьмич (род. 1949) — советский и российский дирижёр, педагог.
 Полянский, Василий Ипатович (1742—1802) — русский чиновник, секретарь Академии художеств, собиратель библиотеки.
 Полянский, Вениамин Александрович (1938—2018) — советский и российский военно-морской деятель, вице-адмирал (1992).
 
 Полянский, Владимир Сергеевич (род. 1985) — российский спортсмен, гиревик.
 
 Полянский, Евгений Викторович (1894—1968) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 
 Полянский, Казимеж (1929—2009) — польский лингвист и педагог.
 Полянский, Лев Николаевич (1901—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Полянский, Михаил Евграфович (в монашестве Иустин; около 1832—1903) — епископ Уфимский и Мензелинский.
 Полянский, Мотл Срулевич (1910—2008) — советский еврейский театральный композитор и песенник.
 
 Полянский, Павел Тимофеевич (род. 1933) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Полянский, Роман Владимирович (род. 1983) — российский актёр.
 
 Полянский, Семён Яковлевич — доктор экономических наук, профессор.
 Полянский, Степан Иванович (1913—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Полянский, Фёдор Яковлевич (1907—1982) — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений МГУ (1958—1982).

Составные фамилии 
 Лебедев-Полянский, Павел Иванович (1881—1948) — руководитель Главлита СССР.



Топоним 
 Полянский — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области России.
 Полянский — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области, в 2002 году включен в состав посёлка Беркулейка.
 Полянский — название до 1931 года села Чапаево в Камызякском районе Астраханской области России.

См. также 
 Козо-Полянский
 Полански
 Полонский
 Паленин
 Поляньский
 Чернополянский